Joseph Whipple ist der Name folgender Personen:

* Joseph Whipple senior (1662–1746), britischer Händler und Politiker 
 Joseph Whipple junior (1687–1750), britischer Händler und Politiker
 Joseph Whipple III (1725–1761), britischer Händler und Politiker